Seidt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Ulrich Seidt (* 1952), deutscher Diplomat; bis 2012 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Seoul (Südkorea)
 Rüdiger Seidt (* 1965), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Seit
 Seith
 Seid